

Astronomia 
 Cratere Burr – cratere di Callisto

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Burr – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska 
 Burr – comunità non incorporata della Contea di Wharton, Texas

Letteratura 
 Burr – romanzo di Gore Vidal del 1973

Mitologia 
 Burr o Borr – personaggio della mitologia norrena

Persone 
 Aaron Burr – politico statunitense
 Aaron Burr Senior – educatore statunitense
 Bill Burr – comico e attore statunitense
 Chandler Burr – scrittore, giornalista e curatore museale statunitense
 Clive Burr – batterista britannico
 Henry Burr – cantante canadese
 Jeff Burr – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Raymond Burr – attore canadese
 Richard Burr – politico statunitense